Fredrik av Hessen-Homburg kan syfta på:

* Fredrik I av Hessen-Homburg (1585–1638), lantgreve
 Fredrik II av Hessen-Homburg (1633–1708), lantgreve
 Fredrik III av Hessen-Homburg (1673–1746), lantgreve
 Fredrik IV av Hessen-Homburg (1724–1751), lantgreve
 Fredrik V av Hessen-Homburg (1748–1820), lantgreve
 Fredrik VI av Hessen-Homburg (1769–1829), lantgreve